Вольфганг Адам Лаутербах (; 12 декабря 1618, Шлайц, Тюрингия) — 18 августа 1678, Вальденбух) — немецкий , правовед, , профессор, ректор Тюбингенского университета, доктор права (1647).

Биография 
Родился в семье мэра Шлайца. Изучал право в университетах Йены и Лейпцига. После окончания учёбы давал частные уроки в Лейпциге. В 1647 году защитил диссертацию «De peculiis filiorum familias» получил докторскую степень в Тюбингенском университете. Позже продолжил повышать образование, совершил поездку, в ходе которой стажировался в разные университетах Базеля, Гейдельберга, Страсбурга и Тюбингена. Кроме этого, в 1648 году несколько месяцев стажировался в Имперском камеральном суде в Шпайере.

В ноябре 1648 года получил кафедру в университете Тюбингена. Кроме преподавания, Лаутербах также занимал различные должности в администрации университета, его восемь раз избирали на должность ректора, несколько раз был деканом юридического факультета университета.

В 1657 году стал руководителем Collegium illustre (Коллегии иллюстраторов) в Тюбингене, тогда же герцог Вюртемберга Эберхард III назначил его оценщиком в суде и присвоил ему звание действительного советника своего двора.

Занимался специалистом в области изучения Дигесты и вопросах Usus modernus pandectarum (современной практики по римскому праву).

Избранные труды 
 Compendium iuris ()
 Collegium theoretico-practicum ad quinquaginta Pandectarum libros

Ссылки 
 
 Lauterbach, Wolfgang Adam

Примечания 

доктора права
Ректоры Тюбингенского университета
Профессора Тюбингенского университета
Правоведы Германии